Адамбеков — фамилия; имеет женскую форму Адамбекова.
 Адамбеков, Ихлас (1912—1941) — советский казахский поэт, писатель, журналист.
 Адамбеков, Садыкбек (1922—2002) — советский и казахстанский писатель (поэт, прозаик) и драматург.
 Адамбеков, Тилектес Серикбайулы — депутат Мажилиса Парламента РК.